Rajsko (gromada w powiecie kaliskim)
 Rajsko (gromada w powiecie krakowskim)
 Rajsko (gromada w powiecie oświęcimskim)